Bolbocaffer är ett släkte av skalbaggar. Bolbocaffer ingår i familjen Bolboceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Bolbocaffer